Klisa est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Klisa, un village situé sur le territoire de la Ville de Bihać, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Klisa, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Klisa, un village situé dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie ;
Klisa, un village situé dans la municipalité d'Osijek, comitat d'Osijek-Baranja ;
Klisa, un village situé dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie
Klisa, un quartier de Novi Sad, la capitale de la province autonome de Voïvodine.